Fouéré est un patronyme porté notamment par :
 Adolphe Julien Fouéré ( - ), prêtre sculpteur français
 Yann Fouéré ( - ), haut fonctionnaire français, théoricien des idées nationalistes bretonnes
 Olwen Fouéré, actrice et écrivaine irlandaise, fille du précédent.

Patronyme breton